Mérignas  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:

2008–2020 Gilles Cira

Demográfia

Látnivalók 
XI. századi templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák
http://www.annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései